Бардар () — село в Яловенском районе Молдавии. Относится к сёлам, не образующим коммуну.

История 
Село Бардар документально упоминается в 1443 году под названием Ботнень, позднее село называлось Диашень. Датой основания принято считать 6 марта 1443 года.

В 1796 году жители Бардара начали строительство деревянного храма в честь Святого Николая. В нём хранились старинные религиозные книги, иконы, деревянная посуда. В 1879 году была возведена новая каменная церковь.

Приходская церковная школа была открыта в 1861 году. 25 мая 1874 года была создана народная школа с одним классом, а через 2 года в селе появилась школа в новом здании. В этой школе учился будущий викарий-епископ Дионисий Ерхан, будущий настоятель монастыря Суручень.

Во время Второй мировой войны в Красную Армию было мобилизовано более 200 человек из Бардара, 86 из которых погибли на фронте. Несколько семей и жителей села были арестованы в 1940 году и депортированы, как враги народа.

Недалеко от местности был обнаружен очаг деревни 4-го тысячелетия до н. э. На месте бывшего поселения была найдена медная и керамическая иглы, характерные для медного века в юго-восточной Европе.

Недалеко от Бардара были обнаружены две стоянки конца 2-го тысячелетия до н. э. Здесь также были найдены фрагменты глиняных горшков, характерных для эпохи поздней бронзы. Рядом с деревней было обнаружено множество фрагментов и предметов IV—III веков до н. э. и VIII—XIV веков н. э.

География 

Село Бардар находится в 15 км от Кишинёва и в 10 км от Хынчешть. Село расположено на высоте 123 метров над уровнем моря.
Роскошный ландшафт региона, среди живописных холмов, украшенных виноградниками, фруктовыми садами и лесами, придает этой местности потрясающую красоту.

Семья Лукицэ, помимо цветочных полей, засадила небольшой пруд кувшинками, куда теперь приезжают со всей Молдовы полюбоваться цветами и провести фотосессию. Всего в пруду растет более 60 сортов кувшинок, многие из которых попали в Красную Книгу. Каждую весну в «маленькую Голландию» приезжают более тысячи человек.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Бардар проживало 5010 человек (2495 мужчин, 2515 женщин).

По данным на 2014 год — 4809 человек.

Этнический состав села по состоянию на 2004 год:

Известные уроженцы 
 Йову, Василе (род. 1950) — народный артист Республики Молдова, наист.
 Калмык, Октавиан Захарьевич (род. 1974) — министр экономики Республики Молдова (2016—2017).
 Дионисий (Ерхан) (1868—1943) — православный епископ
 Анжела Гонца (р.1978) — репортёр, журналист
 Аурел Давид — художник, автор известного дерева Еминеску
 Моника Бабук (р.1964) — министр культуры (2017—2019), Вице-председатель Парламента РМ (с 2019)

Примечания 

Населённые пункты Яловенского района